Kermanschah bzw. Kermānschāh (auch Kermanshah und Kirmashan) bezeichnet:

 Kermanschah (zeitweise auch Bakhtaran), Hauptstadt der Provinz Kermānschāh
 Kermanschah (Provinz), (zeitweise auch Bakhtaran), Provinz in westlichen, kurdischen Teil des Iran
 Kermanschah (Landkreis), Landkreis in der Provinz Kermānschāh
 Kermanschah (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kermānschāh im Iran
 einen einzelnen Kerman-Schah bzw. Sultan der ostiranischen Kerman-Seldschuken